Por Baileyton pode estar à procura de:
Baileyton (Alabama)
Baileyton (Tennessee)

Desambiguação